Renascer de Jacarepaguá est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

D2 Carnaval

  D5 Carnaval

Enredos

Références 

Renascer